Jaan Kiivit sr. (1906-1971), aartsbisschop van de Estische Evangelisch-Lutherse Kerk (1949-1967)
Jaan Kiivit jr. (1940-2005), aartsbisschop van de Estische Evangelisch-Lutherse Kerk (1994-2005), zoon van voorgaande